Op de Australian Open 2014 speelden de vrouwen in het dubbelspel van 15 tot en met 24 januari 2014.

De als eerste geplaatste Italiaanse titelverdedigsters Sara Errani / Roberta Vinci slaagden erin hun titel te prolongeren. Zij versloegen in de finale het als derde geplaatste Russische koppel Jekaterina Makarova en Jelena Vesnina in drie sets. Daarmee namen zij revanche voor het verlies tijdens hun vorige grandslam­finale­treffen op Roland Garros 2013. Het was hun zeventiende gezamenlijke titel. Beiden hadden daarnaast nog drie dubbelspeltitels met andere partners.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek speelde samen met Lucie Hradecká uit Tsjechië. Zij bereikten de derde ronde.

De Belgische Yanina Wickmayer en haar Slowaakse partner Dominika Cibulková strandden al in de eerste ronde. De andere Belgische deelneemster, Kirsten Flipkens, speelde samen met de Nederlandse Kiki Bertens – ook zij kwamen niet voorbij de openingsronde, waarin zij verloren van Krajicek/Hradecká.

Geplaatste teams

Toernooischema

Laatste vier

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Bron 
  Toernooischema WTA (pag.3)
  Toernooischema Australian Open

Australian Open
ITF-toernooi in 2014